Села:
 Ракове — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Ракове — Закарпатська область, Тячівський район
 Ракове — Миколаївська область, Вознесенський район

Місцевість:
 Ракове — мікрорайон у Хмельницькому

Залізниця:
 Ракове — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Ракова